Spasovo (Dobritsj) - dorp in Bulgarije in de oblast Dobritsj
 Spasovo (Stara Zagora) - dorp in Bulgarije in de oblast Stara Zagora

 Spasovo Brdo - berg in Kroatië